X-tal do Brasil foi a primeira fábrica na América Latina a produzir cristal artificial (também conhecido como cristal cultivado) feito em laboratório, produzindo osciladores e fibra óptica de alta qualidade. O projeto teve apoio do brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, chefe do gabinete do ministro da Aeronáutica Márcio de Sousa Melo, e foi desenvolvido e financiado pela mineradora carioca Telequartz.

Indústrias extintas do Brasil